Николай Синегубов:
 Синегубов, Николай Иванович (1895—1971) — руководящий сотрудник органов государственной безопасности, старший майор государственной безопасности, вице-генерал-директор путей сообщения 1-го ранга.
 Синегубов, Николай Трофимович (1925—2009) — государственный деятель, председатель Тульского облисполкома.